Faverolles puede referirse a: 

 Faverolles, comuna francesa situada en Aisne.
 Faverolles, comuna francesa situada en Cantal.
 Faverolles, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Faverolles, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Faverolles, comuna francesa situada en Orne.
 Faverolles, comuna francesa situada en Somme.
 Faverolles-en-Berry, comuna francesa situada en Indre.